A 2001-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokságnak Törökország adott otthont 2001. augusztus 31. és szeptember 9. között. Az Eb-n 16 csapat vett részt. A tornát a jugoszláv csapat nyerte.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első helyezettek automatikusan a nyolcaddöntőbe jutottak. A második és harmadik helyezettek a nyolcaddöntőbe jutásért egy újabb mérkőzést játszottak. A csoportkör negyedik helyezettjei kiestek.

A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, az első nyolc helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

A negyeddöntőbe jutásért

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2001-es női kosárlabda-Európa-bajnokság

2001
Európa-bajnokság